|-
|(69251)||1981 ER33|| align=right|16,8|| align=right|2,290|| align=right|0,102|| align=right|5,03|| align=right|3,465||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(69252)||1981 EC35|| align=right|15,6|| align=right|2,289|| align=right|0,157|| align=right|5,67|| align=right|3,462||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(69253)||1981 EX35|| align=right|15,8|| align=right|2,286|| align=right|0,091|| align=right|6,68|| align=right|3,457||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(69254)||1981 EW37|| align=right|16,0|| align=right|2,571|| align=right|0,067|| align=right|4,34|| align=right|4,122||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(69255)||1981 ER40|| align=right|15,9|| align=right|2,453|| align=right|0,118|| align=right|1,38|| align=right|3,842||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(69256)||1981 EF46|| align=right|16,5|| align=right|2,299|| align=right|0,142|| align=right|4,10|| align=right|3,486||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(69257)||1981 ER47|| align=right|14,5|| align=right|2,516|| align=right|0,175|| align=right|2,48|| align=right|3,990||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(69258)||1981 UJ22|| align=right|15,3|| align=right|3,166|| align=right|0,265|| align=right|5,40|| align=right|5,631||MBA||24. oktober 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(69259)||1982 ST7|| align=right|14,7|| align=right|2,572|| align=right|0,290|| align=right|3,98|| align=right|4,125||MBA||18. september 1982||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(69260)||1982 TJ|| align=right|15,1|| align=right|2,596|| align=right|0,388|| align=right|2,18|| align=right|4,181||MBA||13. oktober 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(69261)||1982 YM1|| align=right|13,9|| align=right|2,678|| align=right|0,260|| align=right|11,83|| align=right|4,381||MBA||23. december 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(69262)||1986 PV6|| align=right|15,0|| align=right|2,233|| align=right|0,173|| align=right|4,63|| align=right|3,335||MBA||12. avgust 1986||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(69263)||1987 BB2|| align=right|15,4|| align=right|2,302|| align=right|0,185|| align=right|1,99|| align=right|3,492||MBA||29. januar 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|69264 Nebra||1988 PE4|| align=right|16,0|| align=right|2,394|| align=right|0,214|| align=right|2,77|| align=right|3,702||MBA||14. avgust 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(69265)||1988 RF6|| align=right|16,2|| align=right|2,382|| align=right|0,200|| align=right|2,34|| align=right|3,675||MBA||5. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(69266)||1988 RJ6|| align=right|15,3|| align=right|2,382|| align=right|0,239|| align=right|4,20|| align=right|3,675||MBA||6. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(69267)||1988 RO6|| align=right|14,2|| align=right|2,359|| align=right|0,134|| align=right|6,21|| align=right|3,623||MBA||7. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(69268)||1988 SD2|| align=right|15,9|| align=right|2,377|| align=right|0,214|| align=right|9,80|| align=right|3,663||MBA||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(69269)||1988 VA1|| align=right|15,6|| align=right|2,407|| align=right|0,268|| align=right|10,17|| align=right|3,733||MBA||3. november 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(69270)||1989 BB|| align=right|13,3|| align=right|2,408|| align=right|0,155|| align=right|9,40|| align=right|3,735||MBA||29. januar 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(69271)||1989 GK2|| align=right|14,8|| align=right|2,612|| align=right|0,065|| align=right|5,60|| align=right|4,222||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69272)||1989 SC2|| align=right|15,2|| align=right|2,330|| align=right|0,196|| align=right|12,53|| align=right|3,556||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69273)||1989 TN1|| align=right|14,6|| align=right|2,752|| align=right|0,234|| align=right|11,12|| align=right|4,564||MBA||4. oktober 1989||Stakenbridge||B. G. W. Manning
|-
|(69274)||1989 UZ1|| align=right|15,1|| align=right|2,279|| align=right|0,320|| align=right|9,07|| align=right|3,439||MBA||29. oktober 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|69275 Wiesenthal||1989 WD4|| align=right|14,9|| align=right|2,806|| align=right|0,235|| align=right|8,72|| align=right|4,700||MBA||28. november 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(69276)||1989 YH8|| align=right|15,6|| align=right|2,361|| align=right|0,242|| align=right|9,12|| align=right|3,627||MBA||31. december 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(69277)||1990 EC1|| align=right|15,4|| align=right|2,441|| align=right|0,117|| align=right|9,88|| align=right|3,814||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69278)||1990 EK2|| align=right|14,9|| align=right|2,472|| align=right|0,159|| align=right|5,43|| align=right|3,886||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69279)||1990 ES2|| align=right|16,2|| align=right|2,440|| align=right|0,162|| align=right|4,93|| align=right|3,812||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69280)||1990 RB7|| align=right|15,2|| align=right|2,598|| align=right|0,169|| align=right|5,02|| align=right|4,188||MBA||13. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(69281)||1990 SG6|| align=right|15,6|| align=right|2,610|| align=right|0,171|| align=right|5,40|| align=right|4,215||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69282)||1990 SV6|| align=right|13,7|| align=right|2,605|| align=right|0,113|| align=right|15,01|| align=right|4,204||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69283)||1990 ST7|| align=right|14,8|| align=right|2,619|| align=right|0,170|| align=right|3,99|| align=right|4,238||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69284)||1990 SB9|| align=right|16,7|| align=right|2,170|| align=right|0,170|| align=right|3,43|| align=right|3,196||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69285)||1990 ST14|| align=right|15,1|| align=right|2,670|| align=right|0,237|| align=right|6,83|| align=right|4,361||MBA||25. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|69286 von Liebig||1990 TN9|| align=right|15,9|| align=right|2,651|| align=right|0,207|| align=right|11,28|| align=right|4,315||MBA||10. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(69287)||1990 TW10|| align=right|17,2|| align=right|2,205|| align=right|0,134|| align=right|5,08|| align=right|3,275||MBA||10. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|69288 Berlioz||1990 TW11|| align=right|15,8|| align=right|2,613|| align=right|0,242|| align=right|2,44|| align=right|4,224||MBA||11. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(69289)||1990 UU2|| align=right|17,3|| align=right|2,202|| align=right|0,170|| align=right|2,40|| align=right|3,267||MBA||24. oktober 1990||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69290)||1990 UQ4|| align=right|15,9|| align=right|2,220|| align=right|0,172|| align=right|3,60|| align=right|3,306||MBA||16. oktober 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69291)||1990 WG1|| align=right|13,6|| align=right|2,694|| align=right|0,038|| align=right|22,90|| align=right|4,420||MBA||18. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69292)||1990 WH2|| align=right|13,7|| align=right|2,637|| align=right|0,144|| align=right|14,59|| align=right|4,281||MBA||18. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69293)||1991 GW10|| align=right|15,5|| align=right|2,990|| align=right|0,112|| align=right|10,96|| align=right|5,168||MBA||10. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69294)||1991 PU9|| align=right|13,2|| align=right|3,160|| align=right|0,308|| align=right|25,95|| align=right|5,616||MBA||13. avgust 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(69295)||1991 TO6|| align=right|14,2|| align=right|3,225|| align=right|0,199|| align=right|14,26|| align=right|5,790||MBA||2. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(69296)||1992 BM4|| align=right|15,7|| align=right|2,643|| align=right|0,058|| align=right|2,85|| align=right|4,295||MBA||29. januar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69297)||1992 DT8|| align=right|14,5|| align=right|2,793|| align=right|0,144|| align=right|13,69|| align=right|4,668||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(69298)||1992 DR9|| align=right|17,2|| align=right|2,383|| align=right|0,109|| align=right|1,99|| align=right|3,677||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(69299)||1992 EW6|| align=right|15,4|| align=right|2,646|| align=right|0,194|| align=right|11,94|| align=right|4,303||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(69300)||1992 EH7|| align=right|15,3|| align=right|2,754|| align=right|0,062|| align=right|5,77|| align=right|4,570||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(69301)||1992 ES8|| align=right|15,0|| align=right|3,116|| align=right|0,097|| align=right|5,77|| align=right|5,499||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(69302)||1992 EZ10|| align=right|13,8|| align=right|3,962|| align=right|0,137|| align=right|3,84|| align=right|7,884||HLD||6. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(69303)||1992 EM13|| align=right|15,0|| align=right|2,783|| align=right|0,127|| align=right|10,33|| align=right|4,641||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(69304)||1992 EA14|| align=right|15,9|| align=right|2,173|| align=right|0,090|| align=right|3,16|| align=right|3,202||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(69305)||1992 EJ14|| align=right|14,8|| align=right|2,524|| align=right|0,057|| align=right|3,04|| align=right|4,010||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(69306)||1992 EN29|| align=right|15,8|| align=right|2,776|| align=right|0,091|| align=right|3,96|| align=right|4,626||MBA||3. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(69307)||1992 ON|| align=right|15,8|| align=right|1,935|| align=right|0,203|| align=right|25,83|| align=right|2,691||MBA||28. julij 1992||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(69308)||1992 PK1|| align=right|15,5|| align=right|2,284|| align=right|0,147|| align=right|6,74|| align=right|3,450||MBA||8. avgust 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(69309)||1992 PL1|| align=right|16,7|| align=right|2,324|| align=right|0,242|| align=right|1,19|| align=right|3,543||MBA||8. avgust 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(69310)||1992 PQ1|| align=right|15,8|| align=right|2,310|| align=right|0,160|| align=right|4,86|| align=right|3,510||MBA||8. avgust 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(69311)||1992 QC|| align=right|15,1|| align=right|2,374|| align=right|0,336|| align=right|22,64|| align=right|3,658||MBA||21. avgust 1992||Observatorij Siding Spring||D. I. Steel
|-
|69312 Rogerbacon||1992 SH17|| align=right|15,7|| align=right|2,324|| align=right|0,123|| align=right|7,19|| align=right|3,542||MBA||24. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(69313)||1992 SW18|| align=right|16,6|| align=right|2,384|| align=right|0,143|| align=right|7,26|| align=right|3,681||MBA||22. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69314)||1992 SW21|| align=right|15,8|| align=right|2,342|| align=right|0,112|| align=right|6,99|| align=right|3,584||MBA||22. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69315)||1992 UR2|| align=right|14,1|| align=right|2,322|| align=right|0,247|| align=right|23,24|| align=right|3,538||MBA||20. oktober 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(69316)||1993 FP8|| align=right|15,5|| align=right|2,539|| align=right|0,096|| align=right|5,89|| align=right|4,046||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(69317)||1993 FB20|| align=right|14,9|| align=right|2,585|| align=right|0,157|| align=right|8,65|| align=right|4,155||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(69318)||1993 FQ20|| align=right|14,6|| align=right|2,541|| align=right|0,188|| align=right|4,22|| align=right|4,051||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(69319)||1993 FA29|| align=right|14,6|| align=right|2,591|| align=right|0,138|| align=right|12,51|| align=right|4,171||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(69320)||1993 FJ30|| align=right|15,5|| align=right|2,697|| align=right|0,257|| align=right|16,27|| align=right|4,428||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(69321)||1993 FH34|| align=right|15,4|| align=right|2,601|| align=right|0,024|| align=right|5,91|| align=right|4,193||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(69322)||1993 FX41|| align=right|15,6|| align=right|2,720|| align=right|0,206|| align=right|13,25|| align=right|4,485||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(69323)||1993 FZ41|| align=right|14,2|| align=right|2,602|| align=right|0,109|| align=right|13,99|| align=right|4,198||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(69324)||1993 FY46|| align=right|16,1|| align=right|2,659|| align=right|0,203|| align=right|1,66|| align=right|4,335||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(69325)||1993 FP48|| align=right|15,9|| align=right|2,610|| align=right|0,084|| align=right|0,92|| align=right|4,217||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(69326)||1993 FU49|| align=right|15,0|| align=right|2,579|| align=right|0,066|| align=right|1,57|| align=right|4,142||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(69327)||1993 FJ60|| align=right|16,3|| align=right|2,631|| align=right|0,105|| align=right|2,40|| align=right|4,267||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(69328)||1993 FY80|| align=right|15,7|| align=right|2,583|| align=right|0,077|| align=right|1,70|| align=right|4,152||MBA||18. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(69329)||1993 GH1|| align=right|14,6|| align=right|2,652|| align=right|0,120|| align=right|15,90|| align=right|4,317||MBA||15. april 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(69330)||1993 HO2|| align=right|15,9|| align=right|2,548|| align=right|0,131|| align=right|4,41|| align=right|4,066||MBA||19. april 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69331)||1993 LE1|| align=right|15,5|| align=right|2,620|| align=right|0,102|| align=right|13,09|| align=right|4,241||MBA||13. junij 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(69332)||1993 LJ1|| align=right|14,4|| align=right|2,682|| align=right|0,189|| align=right|12,71|| align=right|4,391||MBA||13. junij 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(69333)||1993 OU8|| align=right|14,6|| align=right|2,751|| align=right|0,089|| align=right|6,95|| align=right|4,563||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69334)||1993 PT1|| align=right|17,9|| align=right|2,345|| align=right|0,141|| align=right|2,82|| align=right|3,589||MBA||14. avgust 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69335)||1993 RT6|| align=right|15,4|| align=right|2,904|| align=right|0,082|| align=right|1,10|| align=right|4,948||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69336)||1993 SJ|| align=right|17,0|| align=right|2,258|| align=right|0,171|| align=right|7,09|| align=right|3,392||MBA||16. september 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69337)||1993 SQ5|| align=right|15,4|| align=right|2,175|| align=right|0,020|| align=right|3,42|| align=right|3,206||MBA||17. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69338)||1993 TM6|| align=right|15,8|| align=right|2,296|| align=right|0,130|| align=right|3,38|| align=right|3,479||MBA||9. oktober 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69339)||1993 TF11|| align=right|16,2|| align=right|2,264|| align=right|0,151|| align=right|3,31|| align=right|3,407||MBA||15. oktober 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69340)||1993 TA15|| align=right|15,9|| align=right|2,191|| align=right|0,117|| align=right|5,06|| align=right|3,241||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69341)||1993 TD18|| align=right|15,3|| align=right|2,926|| align=right|0,093|| align=right|8,53|| align=right|5,005||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69342)||1993 TT19|| align=right|15,2|| align=right|3,021|| align=right|0,022|| align=right|2,63|| align=right|5,250||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69343)||1993 TO29|| align=right|17,0|| align=right|2,247|| align=right|0,117|| align=right|6,28|| align=right|3,368||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69344)||1993 TH30|| align=right|16,1|| align=right|2,232|| align=right|0,056|| align=right|7,50|| align=right|3,334||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69345)||1993 TE31|| align=right|17,1|| align=right|2,282|| align=right|0,167|| align=right|3,91|| align=right|3,448||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69346)||1993 TV32|| align=right|16,7|| align=right|2,234|| align=right|0,152|| align=right|3,02|| align=right|3,339||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69347)||1993 TM41|| align=right|15,1|| align=right|3,062|| align=right|0,106|| align=right|12,45|| align=right|5,357||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69348)||1993 UH8|| align=right|16,2|| align=right|2,272|| align=right|0,064|| align=right|6,07|| align=right|3,423||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69349)||1993 VU|| align=right|14,7|| align=right|2,308|| align=right|0,265|| align=right|22,75|| align=right|3,505||MBA||9. november 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(69350)||1993 YP|| align=right|14,6|| align=right|1,860|| align=right|0,118|| align=right|26,55|| align=right|2,535||MBA||17. december 1993||Observatorij Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(69351)||1994 AE3|| align=right|16,3|| align=right|2,351|| align=right|0,110|| align=right|2,42|| align=right|3,604||MBA||15. januar 1994||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(69352)||1994 AR5|| align=right|16,9|| align=right|2,387|| align=right|0,162|| align=right|1,57|| align=right|3,687||MBA||5. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69353)||1994 AE9|| align=right|16,0|| align=right|2,393|| align=right|0,209|| align=right|1,63|| align=right|3,701||MBA||8. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69354)||1994 CZ2|| align=right|16,0|| align=right|2,356|| align=right|0,259|| align=right|4,56|| align=right|3,616||MBA||10. februar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69355)||1994 CM12|| align=right|16,8|| align=right|2,337|| align=right|0,208|| align=right|1,29|| align=right|3,571||MBA||7. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69356)||1994 CA17|| align=right|15,4|| align=right|2,400|| align=right|0,074|| align=right|2,87|| align=right|3,717||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69357)||1994 FU|| align=right|15,1|| align=right|2,302|| align=right|0,229|| align=right|20,55|| align=right|3,492||MBA||21. marec 1994||Observatorij Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(69358)||1994 PC9|| align=right|14,9|| align=right|2,657|| align=right|0,074|| align=right|0,29|| align=right|4,329||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69359)||1994 PH10|| align=right|15,8|| align=right|2,720|| align=right|0,080|| align=right|4,71|| align=right|4,485||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69360)||1994 PJ12|| align=right|15,6|| align=right|2,673|| align=right|0,204|| align=right|1,56|| align=right|4,369||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69361)||1994 PA13|| align=right|16,3|| align=right|2,656|| align=right|0,090|| align=right|1,33|| align=right|4,327||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69362)||1994 PX13|| align=right|15,2|| align=right|2,623|| align=right|0,149|| align=right|3,52|| align=right|4,248||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69363)||1994 PK14|| align=right|15,5|| align=right|2,679|| align=right|0,181|| align=right|7,02|| align=right|4,385||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69364)||1994 PU30|| align=right|16,0|| align=right|2,678|| align=right|0,150|| align=right|8,08|| align=right|4,382||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69365)||1994 QF|| align=right|15,6|| align=right|2,705|| align=right|0,264|| align=right|11,33|| align=right|4,448||MBA||26. avgust 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(69366)||1994 RF6|| align=right|16,4|| align=right|2,740|| align=right|0,090|| align=right|4,23|| align=right|4,534||MBA||12. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69367)||1994 SD|| align=right|16,2|| align=right|2,667|| align=right|0,175|| align=right|12,79|| align=right|4,356||MBA||30. september 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(69368)||1994 SE8|| align=right|16,2|| align=right|2,712|| align=right|0,093|| align=right|2,38|| align=right|4,466||MBA||28. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69369)||1994 SP9|| align=right|15,2|| align=right|2,773|| align=right|0,128|| align=right|13,76|| align=right|4,617||MBA||28. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69370)||1994 SF11|| align=right|14,9|| align=right|2,735|| align=right|0,023|| align=right|14,17|| align=right|4,523||MBA||29. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69371)||1994 TA1|| align=right|13,7|| align=right|2,739|| align=right|0,185|| align=right|36,67|| align=right|4,533||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(69372)||1994 UA6|| align=right|15,3|| align=right|2,793|| align=right|0,226|| align=right|8,65|| align=right|4,666||MBA||28. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69373)||1994 UL6|| align=right|15,7|| align=right|2,814|| align=right|0,053|| align=right|3,34|| align=right|4,719||MBA||28. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69374)||1994 UH7|| align=right|14,8|| align=right|2,756|| align=right|0,122|| align=right|8,24|| align=right|4,574||MBA||28. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69375)||1994 VG1|| align=right|15,1|| align=right|2,757|| align=right|0,172|| align=right|8,91|| align=right|4,576||MBA||4. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69376)||1994 WR1|| align=right|14,6|| align=right|2,772|| align=right|0,131|| align=right|9,82|| align=right|4,616||MBA||27. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69377)||1994 WJ3|| align=right|14,1|| align=right|2,734|| align=right|0,201|| align=right|14,48|| align=right|4,520||MBA||28. november 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(69378)||1994 WA8|| align=right|15,5|| align=right|2,790|| align=right|0,222|| align=right|7,52|| align=right|4,660||MBA||28. november 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69379)||1994 WC13|| align=right|16,3|| align=right|2,769|| align=right|0,200|| align=right|2,65|| align=right|4,607||MBA||28. november 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69380)||1994 YK2|| align=right|14,4|| align=right|2,838|| align=right|0,141|| align=right|7,63|| align=right|4,780||MBA||31. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69381)||1995 BH|| align=right|14,7|| align=right|2,749|| align=right|0,279|| align=right|1,92|| align=right|4,557||MBA||23. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69382)||1995 BQ8|| align=right|14,3|| align=right|2,989|| align=right|0,045|| align=right|3,17|| align=right|5,166||MBA||29. januar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69383)||1995 BK13|| align=right|16,4|| align=right|2,206|| align=right|0,027|| align=right|1,34|| align=right|3,275||MBA||31. januar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69384)||1995 CQ3|| align=right|15,5|| align=right|3,115|| align=right|0,048|| align=right|2,51|| align=right|5,496||MBA||1. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69385)||1995 DH6|| align=right|16,2|| align=right|2,310|| align=right|0,119|| align=right|5,19|| align=right|3,511||MBA||24. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69386)||1995 DL6|| align=right|16,7|| align=right|2,316|| align=right|0,145|| align=right|4,81|| align=right|3,524||MBA||24. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69387)||1995 DN7|| align=right|14,3|| align=right|3,183|| align=right|0,083|| align=right|5,90|| align=right|5,677||MBA||24. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69388)||1995 ER5|| align=right|15,0|| align=right|3,087|| align=right|0,077|| align=right|10,31|| align=right|5,423||MBA||2. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69389)||1995 FD4|| align=right|16,7|| align=right|2,350|| align=right|0,222|| align=right|2,79|| align=right|3,601||MBA||23. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69390)||1995 FH5|| align=right|15,4|| align=right|2,262|| align=right|0,229|| align=right|22,79|| align=right|3,401||MBA||23. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69391)||1995 FF6|| align=right|15,2|| align=right|3,042|| align=right|0,084|| align=right|14,42|| align=right|5,304||MBA||23. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69392)||1995 FV7|| align=right|16,4|| align=right|2,286|| align=right|0,093|| align=right|7,92|| align=right|3,457||MBA||25. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69393)||1995 FY7|| align=right|15,8|| align=right|2,300|| align=right|0,154|| align=right|6,28|| align=right|3,488||MBA||25. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69394)||1995 FA8|| align=right|13,9|| align=right|3,165|| align=right|0,075|| align=right|7,59|| align=right|5,630||MBA||25. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69395)||1995 FO12|| align=right|15,3|| align=right|3,134|| align=right|0,140|| align=right|5,08|| align=right|5,548||MBA||27. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69396)||1995 FN17|| align=right|16,5|| align=right|2,256|| align=right|0,128|| align=right|4,66|| align=right|3,389||MBA||28. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69397)||1995 FO17|| align=right|16,5|| align=right|2,321|| align=right|0,165|| align=right|4,47|| align=right|3,536||MBA||28. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69398)||1995 FH19|| align=right|15,0|| align=right|3,053|| align=right|0,145|| align=right|2,51|| align=right|5,334||MBA||29. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69399)||1995 GD4|| align=right|15,3|| align=right|3,173|| align=right|0,087|| align=right|9,60|| align=right|5,652||MBA||4. april 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69400)||1995 OO2|| align=right|16,4|| align=right|2,404|| align=right|0,079|| align=right|6,35|| align=right|3,727||MBA||22. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69401)||1995 QV3|| align=right|14,5|| align=right|2,352|| align=right|0,272|| align=right|27,03|| align=right|3,607||MBA||26. avgust 1995||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(69402)||1995 SM10|| align=right|16,6|| align=right|2,523|| align=right|0,139|| align=right|14,92|| align=right|4,006||MBA||17. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69403)||1995 SR13|| align=right|16,1|| align=right|2,475|| align=right|0,127|| align=right|2,27|| align=right|3,893||MBA||18. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69404)||1995 SS30|| align=right|16,3|| align=right|2,438|| align=right|0,189|| align=right|9,88|| align=right|3,806||MBA||20. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69405)||1995 SW48|| align=right|15,5|| align=right|1,897|| align=right|0,086|| align=right|24,83|| align=right|2,612||MBA||30. september 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(69406)||1995 SX48|| align=right|14,8|| align=right|1,845|| align=right|0,023|| align=right|22,00|| align=right|2,505||MBA||30. september 1995||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(69407)||1995 SZ83|| align=right|16,0|| align=right|2,537|| align=right|0,065|| align=right|1,81|| align=right|4,040||MBA||24. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69408)||1995 TT8|| align=right|17,3|| align=right|2,525|| align=right|0,085|| align=right|1,88|| align=right|4,013||MBA||1. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69409)||1995 UQ|| align=right|15,9|| align=right|2,447|| align=right|0,184|| align=right|8,31|| align=right|3,827||MBA||19. oktober 1995||Dossobuono||L. Lai
|-
|(69410)||1995 UB3|| align=right|15,7|| align=right|1,913|| align=right|0,095|| align=right|18,23|| align=right|2,644||MBA||23. oktober 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(69411)||1995 UR8|| align=right|16,0|| align=right|2,558|| align=right|0,237|| align=right|4,72|| align=right|4,092||MBA||21. oktober 1995||Chichibu||N. Sato; T. Urata
|-
|(69412)||1995 UJ37|| align=right|15,8|| align=right|2,557|| align=right|0,101|| align=right|6,31|| align=right|4,088||MBA||21. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69413)||1995 VA|| align=right|15,2|| align=right|2,556|| align=right|0,092|| align=right|14,45|| align=right|4,085||MBA||1. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69414)||1995 VY11|| align=right|16,3|| align=right|2,577|| align=right|0,078|| align=right|4,72|| align=right|4,137||MBA||15. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69415)||1995 WA13|| align=right|16,0|| align=right|2,537|| align=right|0,043|| align=right|4,84|| align=right|4,040||MBA||16. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69416)||1995 WX16|| align=right|15,6|| align=right|2,671|| align=right|0,173|| align=right|5,96|| align=right|4,366||MBA||17. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69417)||1995 WV35|| align=right|14,0|| align=right|3,923|| align=right|0,236|| align=right|0,66|| align=right|7,770||HLD||21. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69418)||1995 WX42|| align=right|13,8|| align=right|2,558|| align=right|0,138|| align=right|14,70|| align=right|4,092||MBA||25. november 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(69419)||1995 XH3|| align=right|16,1|| align=right|2,607|| align=right|0,084|| align=right|4,56|| align=right|4,208||MBA||14. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69420)||1995 YA1|| align=right|14,9|| align=right|2,587|| align=right|0,256|| align=right|13,20|| align=right|4,161||MBA||21. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69421)||1995 YT2|| align=right|16,1|| align=right|2,585|| align=right|0,282|| align=right|5,28|| align=right|4,155||MBA||22. december 1995||Saji||Saji
|-
|(69422)||1995 YO7|| align=right|14,8|| align=right|2,574|| align=right|0,158|| align=right|12,54|| align=right|4,129||MBA||16. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69423)||1996 AA2|| align=right|14,4|| align=right|2,523|| align=right|0,069|| align=right|16,47|| align=right|4,006||MBA||15. januar 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(69424)||1996 AG6|| align=right|14,8|| align=right|2,759|| align=right|0,101|| align=right|4,58|| align=right|4,583||MBA||12. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69425)||1996 BC|| align=right|15,7|| align=right|2,672|| align=right|0,082|| align=right|5,40|| align=right|4,368||MBA||16. januar 1996||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(69426)||1996 BW6|| align=right|15,4|| align=right|2,747|| align=right|0,018|| align=right|3,02|| align=right|4,553||MBA||19. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69427)||1996 BJ10|| align=right|15,3|| align=right|2,763|| align=right|0,067|| align=right|5,71|| align=right|4,591||MBA||21. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69428)||1996 EA3|| align=right|15,1|| align=right|2,796|| align=right|0,142|| align=right|7,20|| align=right|4,675||MBA||9. marec 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69429)||1996 EB8|| align=right|15,3|| align=right|3,045|| align=right|0,193|| align=right|1,14|| align=right|5,313||MBA||11. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69430)||1996 GA1|| align=right|15,2|| align=right|3,134|| align=right|0,193|| align=right|1,64|| align=right|5,547||MBA||15. april 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(69431)||1996 GG8|| align=right|15,1|| align=right|3,100|| align=right|0,152|| align=right|9,31|| align=right|5,457||MBA||12. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69432)||1996 HC18|| align=right|14,7|| align=right|3,104|| align=right|0,122|| align=right|0,89|| align=right|5,467||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69433)||1996 HY18|| align=right|14,6|| align=right|3,108|| align=right|0,038|| align=right|9,31|| align=right|5,478||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69434)||1996 HC21|| align=right|12,9|| align=right|3,124|| align=right|0,256|| align=right|13,42|| align=right|5,522||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69435)||1996 HH21|| align=right|14,6|| align=right|3,176|| align=right|0,197|| align=right|2,36|| align=right|5,660||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69436)||1996 JT7|| align=right|14,5|| align=right|3,055|| align=right|0,152|| align=right|7,88|| align=right|5,340||MBA||12. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69437)||1996 KW2|| align=right|12,4|| align=right|5,198|| align=right|0,070|| align=right|30,42|| align=right|11,86||JUT||21. maj 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69438)||1996 LU2|| align=right|15,5|| align=right|3,117|| align=right|0,052|| align=right|9,23|| align=right|5,501||MBA||11. junij 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69439)||1996 PX|| align=right|15,3|| align=right|2,224|| align=right|0,149|| align=right|5,27|| align=right|3,316||MBA||9. avgust 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(69440)||1996 PV2|| align=right|15,2|| align=right|2,287|| align=right|0,197|| align=right|22,91|| align=right|3,458||MBA||14. avgust 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(69441)||1996 PG8|| align=right|15,6|| align=right|2,233|| align=right|0,115|| align=right|3,68|| align=right|3,335||MBA||8. avgust 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69442)||1996 RA13|| align=right|15,8|| align=right|2,243|| align=right|0,113|| align=right|5,90|| align=right|3,359||MBA||8. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69443)||1996 RB16|| align=right|15,9|| align=right|2,297|| align=right|0,211|| align=right|4,22|| align=right|3,480||MBA||13. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69444)||1996 RN17|| align=right|16,1|| align=right|2,303|| align=right|0,040|| align=right|6,60|| align=right|3,494||MBA||13. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69445)||1996 RZ20|| align=right|15,5|| align=right|2,242|| align=right|0,070|| align=right|7,78|| align=right|3,357||MBA||5. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69446)||1996 SL4|| align=right|16,1|| align=right|2,336|| align=right|0,133|| align=right|7,00|| align=right|3,570||MBA||21. september 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69447)||1996 SG8|| align=right|16,6|| align=right|2,300|| align=right|0,253|| align=right|0,46|| align=right|3,488||MBA||21. september 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69448)||1996 TQ|| align=right|15,8|| align=right|2,346|| align=right|0,181|| align=right|3,08|| align=right|3,593||MBA||4. oktober 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(69449)||1996 TD2|| align=right|16,0|| align=right|2,304|| align=right|0,082|| align=right|5,39|| align=right|3,497||MBA||3. oktober 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69450)||1996 TL3|| align=right|17,1|| align=right|2,330|| align=right|0,211|| align=right|2,24|| align=right|3,557||MBA||4. oktober 1996||Kleť||Klet
|-
|(69451)||1996 TD5|| align=right|16,7|| align=right|2,345|| align=right|0,082|| align=right|4,31|| align=right|3,590||MBA||8. oktober 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(69452)||1996 TL5|| align=right|15,9|| align=right|2,310|| align=right|0,131|| align=right|5,82|| align=right|3,511||MBA||9. oktober 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(69453)||1996 TG11|| align=right|15,5|| align=right|2,274|| align=right|0,257|| align=right|9,30|| align=right|3,429||MBA||11. oktober 1996||Kitami||K. Endate
|-
|(69454)||1996 TE28|| align=right|15,9|| align=right|2,313|| align=right|0,079|| align=right|4,68|| align=right|3,517||MBA||7. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69455)||1996 TB33|| align=right|15,9|| align=right|2,224|| align=right|0,015|| align=right|5,33|| align=right|3,315||MBA||10. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69456)||1996 TO33|| align=right|16,1|| align=right|2,329|| align=right|0,157|| align=right|5,36|| align=right|3,554||MBA||10. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69457)||1996 TP36|| align=right|15,4|| align=right|2,252|| align=right|0,161|| align=right|4,80|| align=right|3,379||MBA||12. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69458)||1996 TQ54|| align=right|15,8|| align=right|2,271|| align=right|0,061|| align=right|1,92|| align=right|3,422||MBA||5. oktober 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69459)||1996 TX62|| align=right|16,1|| align=right|2,273|| align=right|0,062|| align=right|4,90|| align=right|3,426||MBA||6. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69460)||1996 UO1|| align=right|16,0|| align=right|2,287|| align=right|0,148|| align=right|5,93|| align=right|3,457||MBA||17. oktober 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(69461)||1996 UA3|| align=right|16,0|| align=right|2,327|| align=right|0,144|| align=right|8,23|| align=right|3,549||MBA||24. oktober 1996||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(69462)||1996 UB4|| align=right|16,9|| align=right|2,279|| align=right|0,113|| align=right|6,25|| align=right|3,441||MBA||29. oktober 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69463)||1996 VZ1|| align=right|16,1|| align=right|2,366|| align=right|0,224|| align=right|2,59|| align=right|3,638||MBA||1. november 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69464)||1996 VV4|| align=right|15,7|| align=right|2,344|| align=right|0,220|| align=right|1,63|| align=right|3,589||MBA||13. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69465)||1996 VR5|| align=right|15,0|| align=right|2,406|| align=right|0,182|| align=right|2,03|| align=right|3,732||MBA||14. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69466)||1996 VZ5|| align=right|14,8|| align=right|2,398|| align=right|0,330|| align=right|22,16|| align=right|3,712||MBA||15. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69467)||1996 VA14|| align=right|15,7|| align=right|2,378|| align=right|0,182|| align=right|4,07|| align=right|3,667||MBA||5. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69468)||1996 VO15|| align=right|16,4|| align=right|2,393|| align=right|0,147|| align=right|1,07|| align=right|3,701||MBA||5. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69469)||1996 WR|| align=right|16,2|| align=right|2,314|| align=right|0,174|| align=right|4,23|| align=right|3,520||MBA||16. november 1996||Kleť||Klet
|-
|(69470)||1996 XH|| align=right|16,1|| align=right|2,399|| align=right|0,155|| align=right|2,25|| align=right|3,715||MBA||1. december 1996||Oohira||T. Urata
|-
|(69471)||1996 XM1|| align=right|15,5|| align=right|2,452|| align=right|0,140|| align=right|3,41|| align=right|3,839||MBA||2. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69472)||1996 XN1|| align=right|16,2|| align=right|2,346|| align=right|0,215|| align=right|3,79|| align=right|3,593||MBA||2. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69473)||1996 XO1|| align=right|14,8|| align=right|2,427|| align=right|0,081|| align=right|5,18|| align=right|3,780||MBA||2. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69474)||1996 XA3|| align=right|15,2|| align=right|2,313|| align=right|0,178|| align=right|7,85|| align=right|3,517||MBA||3. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69475)||1996 XE9|| align=right|15,8|| align=right|2,358|| align=right|0,179|| align=right|5,49|| align=right|3,619||MBA||6. december 1996||Kleť||Klet
|-
|(69476)||1996 XF10|| align=right|16,4|| align=right|2,326|| align=right|0,106|| align=right|3,19|| align=right|3,547||MBA||1. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69477)||1996 XS13|| align=right|16,8|| align=right|2,419|| align=right|0,150|| align=right|1,83|| align=right|3,762||MBA||4. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69478)||1996 XO15|| align=right|15,5|| align=right|2,405|| align=right|0,132|| align=right|0,57|| align=right|3,729||MBA||10. december 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69479)||1996 XH16|| align=right|17,1|| align=right|2,388|| align=right|0,149|| align=right|0,56|| align=right|3,689||MBA||4. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69480)||1996 XL19|| align=right|16,7|| align=right|2,383|| align=right|0,153|| align=right|0,66|| align=right|3,677||MBA||8. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69481)||1996 XU19|| align=right|14,9|| align=right|2,417|| align=right|0,159|| align=right|1,19|| align=right|3,757||MBA||11. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69482)||1996 XC26|| align=right|16,3|| align=right|2,385|| align=right|0,196|| align=right|1,24|| align=right|3,683||MBA||8. december 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(69483)||1996 XA31|| align=right|16,7|| align=right|2,423|| align=right|0,237|| align=right|4,65|| align=right|3,772||MBA||14. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69484)||1996 YR1|| align=right|15,4|| align=right|2,451|| align=right|0,090|| align=right|6,35|| align=right|3,836||MBA||18. december 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69485)||1997 AD|| align=right|14,0|| align=right|2,529|| align=right|0,156|| align=right|11,89|| align=right|4,022||MBA||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69486)||1997 AM1|| align=right|15,3|| align=right|2,458|| align=right|0,175|| align=right|4,07|| align=right|3,854||MBA||2. januar 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(69487)||1997 AZ2|| align=right|14,3|| align=right|2,362|| align=right|0,233|| align=right|9,28|| align=right|3,630||MBA||4. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69488)||1997 AV3|| align=right|15,7|| align=right|2,340|| align=right|0,212|| align=right|2,50|| align=right|3,578||MBA||3. januar 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(69489)||1997 AB4|| align=right|15,9|| align=right|2,371|| align=right|0,214|| align=right|2,68|| align=right|3,650||MBA||6. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69490)||1997 AE5|| align=right|14,5|| align=right|2,463|| align=right|0,146|| align=right|13,20|| align=right|3,864||MBA||3. januar 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(69491)||1997 AZ5|| align=right|15,5|| align=right|2,288|| align=right|0,095|| align=right|5,71|| align=right|3,460||MBA||2. januar 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69492)||1997 AG7|| align=right|16,8|| align=right|2,415|| align=right|0,228|| align=right|2,86|| align=right|3,751||MBA||9. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69493)||1997 AO12|| align=right|15,1|| align=right|2,407|| align=right|0,153|| align=right|21,01|| align=right|3,733||MBA||11. januar 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(69494)||1997 AF15|| align=right|14,4|| align=right|2,465|| align=right|0,129|| align=right|7,53|| align=right|3,870||MBA||13. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69495)||1997 AY17|| align=right|16,0|| align=right|2,318|| align=right|0,228|| align=right|3,20|| align=right|3,528||MBA||15. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69496)||1997 AE22|| align=right|16,3|| align=right|2,418|| align=right|0,154|| align=right|0,98|| align=right|3,758||MBA||13. januar 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(69497)||1997 BK2|| align=right|16,3|| align=right|2,550|| align=right|0,174|| align=right|3,78|| align=right|4,071||MBA||30. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69498)||1997 CM1|| align=right|14,8|| align=right|2,630|| align=right|0,163|| align=right|5,48|| align=right|4,264||MBA||1. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69499)||1997 CV4|| align=right|15,1|| align=right|2,436|| align=right|0,204|| align=right|13,23|| align=right|3,801||MBA||3. februar 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(69500)||1997 CB6|| align=right|16,5|| align=right|2,437|| align=right|0,149|| align=right|2,36|| align=right|3,804||MBA||6. februar 1997||Colleverde||V. S. Casulli
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov